PREPL () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 727 амінокислот, а молекулярна маса — 83 927.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, протеаз, серинових протеаз. 
Задіяний у таких біологічних процесах як ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Серинові протеази